Риека () — многозначный термин.

География
 Риека — город в Хорватии, третий по величине город страны после столицы — Загреба и Сплита. 
 Риека (аэропорт) — аэропорт, находящийся на острове Крк, в 27 км от железнодорожной станции Риека. 
 Риека (Вишеград) — деревня в Боснии и Герцеговине.
 Риека (Олово) — деревня в Боснии и Герцеговине.
 Риека (Фоча) — деревня в Боснии и Герцеговине.
 Риека (Трново) — деревня в Боснии и Герцеговине.

Прочее
 Риека (станция) — ж/д станция одноимённого города в Хорватии.
 Риека (футбольный клуб) — хорватский футбольный клуб из города Риека.

См. также 
 Архиепархия Риеки —— митрополия латинского обряда в Хорватии с центром в городе Риека.